Кулиничи — название населённых пунктов на Украине:

 Кулиничи — село в Жолковском районе Львовской области.
 Кулиничи — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Кулиничи — посёлок городского типа в Харьковском районе Харьковской области.
 Кулиничи (фирма) - хлебопекарный комбинат в Харьковской области.